ML (programmeertaal), een functionele programmeertaal
 ML (Argentinië), een Argentijns historisch motorfietsmerk
 ML (Serpuhov), een Russisch historisch motorfietsmerk
 ML, een Nederlandse kauwgomfabriek
 ML, het getal of jaartal 1050 in Romeinse cijfers
 ML, Lynette treinstellen van DSB
 Maalaisliitto, een voormalige Finse partij (Agrarische Partij)
 ML (restaurant), een restaurant in Haarlem met 1 michelinster

ml kan verwijzen naar:
 ml, de volume-eenheid milliliter
 Malayalam, een Dravidische taal
 .ml, het achtervoegsel van domeinen van websites uit Mali